De nombreuses communes ou localités portent un nom se terminant par l'Évêque (ou l'Évesque en orthographe traditionnelle parfois encore utilisée), en référence à un prélat y ayant habité, séjourné ou possédé un bien :

Belgique 
 Fontaine-l'Évêque, ville de la province de Hainaut
 Houtain-l'Évêque, section de la ville de Landen dans la province du Brabant flamand
 Meslin-l'Évêque, section de la ville d'Ath dans la province de Hainaut
 Villers-l'Évêque, section de la commune d'Awans dans la province de Liège
 Waret-l'Évêque, section de commune de Héron dans la province de Liège

France 
 Bailleau-l'Évêque, commune d'Eure-et-Loir
 Beauregard-l'Évêque, commune du Puy-de-Dôme
 Bois-l'Évêque, commune de la Seine-Maritime
 Bourg-l'Évêque, commune de Maine-et-Loire
 Château-l'Évêque, commune de la Dordogne
 Cheylard-l'Évêque, commune de la Lozère
 Cour-l'Évêque, commune de la Haute-Marne
 Fresnay-l'Évêque, commune d'Eure-et-Loir
 Germigny-l'Évêque, commune de Seine-et-Marne
 Gy-l'Évêque, commune de l'Yonne
 Heiltz-l'Évêque, commune de la Marne
 Hodenc-l'Évêque, commune de l'Oise
 Illiers-l'Évêque, commune de l'Eure
 Issy-l'Évêque, commune de Saône-et-Loire
 La Bastide-l'Évêque, commune de l'Aveyron
 Le Plessis-l'Évêque, commune de Seine-et-Marne
 Les Roches-l'Évêque, commune de Loir-et-Cher
 Lucenay-l'Évêque, commune de Saône-et-Loire
 Mont-l'Évêque, commune de l'Oise
 Mussy-l'Évêque, ancienne commune de la Moselle
 Nézignan-l'Évêque, commune de l'Hérault
 Neuilly-l'Évêque, commune de la Haute-Marne
 Parigné-l'Évêque, commune de la Sarthe
 Pont-l'Évêque, commune du Calvados
 Pont-l'Évêque, commune de l'Oise
 Puy-l'Évêque, commune du Lot
 Quartier Bourg-l'Évesque - la Touche - Moulin du Comte, un quartier de Rennes
 Saint-Dizier-l'Évêque, commune du Territoire de Belfort
 Savigné-l'Évêque, commune de la Sarthe
 Thun-l'Évêque, commune du Nord
 Yvré-l'Évêque, commune de la Sarthe
 Pont-Évêque, commune de l'Isère
 Villevêque, commune du Maine-et-Loire

Personnalités 

 Henri L'Évêque, (1769-1832) peintre genevois.

Littérature 
 L'Évêque, nouvelle d'Anton Tchekhov

Voir aussi 
 
 L'Évêque, sommet des Alpes pennines, en Suisse, culminant à 
 Mitre de l'Évêque, sommet des Alpes pennines, en Suisse, culminant à 
 For-l’Évêque, ancienne prison française, située à Paris
 Rue de la Ville-l’Évêque, rue du   de Paris 
 Pont-l’évêque, fromage nommé d’après  le bourg de Pont-l’Évêque dans le Calvados 
 Canton de Pont-l'Évêque, un division administrative française située dans le département du Calvados et la région Normandie
 Arrondissement de Pont-l'Évêque, un ancien arrondissement du Calvados supprimé en 1926